Чемпиона́т Латви́йской ССР по футбо́лу 1967 го́да () — 23-й розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу.

Турнирная таблица

Золотой матч

Ссылки 
 RSSSF

1967
1967 год в Латвии
Футбол в СССР в 1967 году